Dorman ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Dorman (* 1982), walisischer Fußballspieler
 Avner Dorman (* 1975), israelischer Komponist
 Harold Dorman (1926–1988), US-amerikanischer Sänger
 Lee Dorman (1942–2012), US-amerikanischer Rock-Bassist
 Loretta Dorman (* 1963), australische Hockeyspielerin
 Maurice Henry Dorman (1912–1993), britischer Gouverneur von Tansania, Sierra Leone, Malta
 Michael Dorman (* 1981), neuseeländischer Schauspieler
 Reginald Dorman-Smith (1899–1977), britischer Diplomat, Soldat und Politiker
 Sam Dorman (* 1991), US-amerikanischer Wasserspringer
 Sonya Dorman (1924–2005), US-amerikanische SF-Autorin und Lyrikerin

Dorman ist Bestandteil des Namens folgender Unternehmen:
 W.H.Dorman & Company, ein ehemaliger britischer Maschinenbauer und Motorenhersteller

Siehe auch:

 Doorman
 Dormann